Diercke  ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Diercke (1842–1913), deutscher Kartograf
 Paul Diercke (1874–1937), deutscher Kartograf; Sohn von Carl Diercke

Siehe auch:
 Diericke
 Dirke
 Diercke Weltatlas